Manhattan Beach kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Manhattan Beach (Californië)
Manhattan Beach (Minnesota)
Manhattan Beach (New York)